Крутой маршрут:
 Крутой маршрут — фильм студии Walt Disney Pictures (США, 1956).
 Крутой маршрут — автобиографическая книга Евгении Гинзбург.
 Крутой маршрут — фильм-спектакль театра «Современник», созданный на основе первой части одноимённой повести Е. С. Гинзбург (режиссёр — Галина Волчек, сценарист — Александр Гетман).